Panika može značiti:
Panika,  stanje izvanrednog straha.
Panika (narod), dravidski (?) narod iz Madhya Pradesha, Indija.